Mândrești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mândrești (Ungureni), Dorf im Kreis Botoșani
 Mândrești (Vlădeni), Dorf im Kreis Botoșani
 Mândrești (Galați), Dorf im Kreis Galați

 Mândrești-Moldova, Dorf im Kreis Vrancea
 Mândrești-Munteni, Dorf im Kreis Vrancea